Il singolare del torneo di tennis US Indoors 1976, facente parte del Women's International Grand Prix 1976, ha avuto come vincitrice Virginia Wade che ha battuto in finale Betty Stöve 5-7, 7-5, 7-5.

Teste di serie 

 Virginia Wade (Campionessa)

 Martina Navrátilová (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

US Indoors 1976